Bobrovski est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Бобровский :
 Sergueï Bobrovski (1988-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe